Fenton ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Fenton (Cumbria)
 Fenton (Northumberland)
 Fenton (Nottinghamshire)
 Fenton (South Kesteven)
 Fenton (Stoke-on-Trent)
 Fenton (West Lindsey)

in Kanada:
 Fenton (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Fenton (Illinois)
 Fenton (Iowa)
 Fenton (Kentucky)
 Fenton (Louisiana)
 Fenton (Michigan)
 Fenton (Mississippi)
 Fenton (Missouri)
 Fenton (New York)

Fenton ist der Familienname folgender Personen:
 Clyde Fenton (1901–1982), australischer Pilot und erster Flying Doctor im Northern Territory
 Dennis Fenton (1888–1954), US-amerikanischer Sportschütze

 Geoffrey Fenton (~1539–1608), englischer Übersetzer
 George Fenton (geb. George Howe; * 1950), britischer Komponist
 Geraldine Fenton, kanadische Eiskunstläuferin
 Graham Fenton (* 1974), englischer Fußballspieler
 Henry John Horstman Fenton (1854–1929), britischer Chemiker
 Ivor D. Fenton (1889–1986), US-amerikanischer Politiker
 James Fenton (* 1949), britischer Dichter
 Jamie Fenton (* ?), US-amerikanische Programmiererin
 John William Fenton (1828–1890), irischer Musiker schottischer Herkunft und der Leiter einer Militärband in Japan zu Beginn der Meiji-Zeit
 Leslie Fenton (1902–1978), US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmregisseur
 Lorraine Fenton (* 1973), jamaikanische Leichtathletin
 Louis Fenton (* 1993), neuseeländischer Fußballspieler
 Lucien J. Fenton (1844–1922), US-amerikanischer Politiker

 Micky Fenton (1913–2003), englischer Fußballspieler

 Paul B. Fenton (* 1951), englischer Historiker und Orientalist
 P. J. Fenton (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Patrick Fenton (1837–1918), britischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Westminster

 Reuben Fenton (1819–1885), US-amerikanischer Politiker
 Richard Henry Falkland Fenton (1837–1916), englischer Schachspieler
 Roger Fenton (1819–1869), britischer Jurist und Fotograf
 Roger Ridley Fenton (* 1947), US-amerikanischer Bibliothekswissenschaftler
 Ron Fenton († 2013), englischer Fußballspieler und -trainer
 Tony Fenton († 2015), irischer Diskjockey und Hörfunkmoderator 
 William M. Fenton (1808–1871), US-amerikanischer Politiker

Fenton ist der Name folgender fiktiver Figuren:
 Danny Fenton, Zeichentrickfigur, genannt Danny Phantom

Siehe auch:
 Fenton Township
 Fenton-Reaktion, Oxidationsreaktion mit Wasserstoffperoxid
 Fenton-Gletscher, Gletscher im Osten des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Mount Fenton, Berg im Viktorialand, Antarktika